Muren je predstavnik murnov (Gryllidae), družine žuželk, ki spada med kobilice.

Muren se lahko nanaša tudi na:
 Hara-Muren, drugo ime za Amur, mejno reko med Rusijo in kitajsko pokrajino Mandžurijo.

Glej tudi
 Murn (priimek)